Bodden bezeichnet:
 Bodden, vom offenen Meer abgetrennte Küstengewässer (Lagune) an der Ostsee

Bodden ist der Familienname folgender Personen:
 Christie Bodden (* 1990), panamaische Schwimmerin
 Eric Bodden (* 1980), deutscher Informatikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ilona Bodden (1940–1985), deutsche Lyrikerin, Kinderbuchautorin und Übersetzerin
 John Bodden (* 1956), Segler von den Cayman Islands
 Olaf Bodden (* 1968), deutscher Fußballer
 Peter Ludwig Bodden (1648–17. oder 18. Jh.), Bürgermeister der Reichsstadt Aachen

Siehe auch:
 Boden
 Botten